«Хатлон» — футбольный клуб из таджикского города Бохтар (бывший Курган-Тюбе). Основан в 1960 году. В советское время был фарм-клубом главной команды республики — душанбинского «Памира».

В 1966-1984 годах выступал под названием «Пахтакор». До февраля 2018 года клуб назывался «Вахш».

Впервые принял участие в чемпионате СССР в 1966 году. С 1992 года после распада СССР непрерывно выступает в Высшей лиге чемпионата Таджикистана.

Текущий состав

Достижения 
Чемпионат
 Чемпион Таджикской ССР (3): 1961, 1978, 1985.
 Чемпион Таджикистана (3): 1997, 2005, 2009.
 Серебряный призёр чемпионата Таджикистана (1): 2004.
 Бронзовый призёр чемпионата Таджикистана (4): 1992, 2006, 2007, 2010.

Кубок
 Обладатель Кубка Таджикской ССР (1): 1965.
 Обладатель Кубка Таджикистана (2): 1996/97, 2003.
 Финалист Кубка Таджикистана (3): 2002, 2005, 2020.
 Финалист Суперкубка Таджикистана (1): 2010.
 Обладатель Кубка Федерации футбола Таджикистана (1): 1989.
 Финалист Кубка Федерации футбола Таджикистана (1): 2021.
 Бронзовый призер Кубка Федерации футбола Таджикистана (2): 1987, 2016.

Международные турниры
 Финалист Кубка президента АФК (1): 2005.

Тренеры 
 Владимир Гулямхайдаров (1987-1991);
 Ураз Туракулов (1994-2007);
 Гафуров Салохитдин Исмаилович (2007-2008);
 Тохир Муминов (2008);
 Аслиддин Хабибуллоев (2008-2011);
 Гафуров Салохитдин Исмаилович (2014);
 Тохир Муминов (2014-?);
 Мехроб Заурбеков (с 2016).

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-блог курган-тюбинского «Вахша»
 Статистика выступлений команды на сайте klisf.info

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Таджикистана